L'arrojadite-(BaFe) è un minerale del gruppo dell'arrojadite. Precedentemente era conosciuto come sigismundite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Fosfati, arsenati e vanadati (minerali)